Samia (naam), een Arabische vrouwennaam;
 Samia (geslacht), vlindergeslacht in de familie van de Saturniidae;
 Samia (Menander), een blijspel van Menander
 Samia, een Franse film van Philippe Faucon (2001);
 Samia, een bevolkingsgroep in Kenia en Oeganda (Luhya);
 het Samia, een Bantoetaal.